TCC может означать:

 Tiny C Compiler — компилятор языка программирования C
 Take Command Console — интерпретатор командной строки для Microsoft Windows